Кусаган-Юрюе ()  — топоним в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Кусаган-Юрюе — река, левый приток р.Арга-Тюнг, координаты 66°53’с. ш. 116°31’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, правый приток р.Вилюй, координаты 62°56’с. ш. 113°15’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, правый приток р. Оччугуй-Даппыра, координаты 64°02’с. ш. 117°55’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, левый приток р.Арга-Юрях, координаты 66°27’с. ш. 142°06’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, правый приток р.Дялындя, координаты 66°32’с. ш. 138°01’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, правый приток р.Кюннюктях, координаты 68°06’с. ш. 118°56’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, левый приток р.Улахан-Далкит, координаты 59°44’с. ш. 125°49’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, правый приток р.Алдан, координаты 58°42’с. ш. 127°49’в. д..
 Кусаган-Юрюе — река, левый приток р.Омолой, координаты 68°52’с. ш. 131°29’в. д..
 Кусаган-Юрюе — озеро, на левом берегу р.Омолой, координаты 68°51’с. ш. 131°28’в. д..

Примечания

См. также 
 Кусаган
 Кусаган-Юрях